Slag bij Custoza (1848), een slag in de Eerste Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog;
Slag bij Custoza (1866), een slag in de Derde Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog.